Andrzej Horodecki (1925-2011) – elektrotechnik
 Chris Horodecki (ur. 1987) – zawodnik sztuk walki
 Julian Horodecki (1907-1969) – działacz
 Krzysztof Horodecki (ur. 1953) – polityk, senator
 Leon Horodecki (1898-1967) – oficer
 Ryszard Horodecki (ur. 1943) – fizyk
 Władysław Horodecki (1863-1930) – architekt
 Zdzisław Otello Horodecki (ur. 1948) – malarz